Амок:
 «Амок, закон и долг» — фильм Котэ Марджанишвили, экранизация новеллы С. Цвейга (СССР), 1927 год.
 «Амок» — фильм Фёдора Оцепа (США), 1932 год.
 «Амок» — фильм Антонио Момплета (Испания), 1944 год.
 «Амок» — Amok (Марокко-Гвинея-Сенегал, peжиссёp Сухейль бен Барка), Золотой приз XIII-го Московского международного кинофестиваля
 «Амок» — фильм Петра Соседова, 1991 год.
 «Амок» — фильм Жоэля Фаржа, ремейк картины 1932 года (Франция)
 «Амок» — фильм Адмана Саллеха (Малайзия), 1995 год.